Björn Afzelius ist der Name folgender Personen:

* Björn Afzelius (Zoologe) (1925–2008), schwedischer Zoologe  
 Björn Afzelius (Sänger) (1947–1999), schwedischer Sänger, Liederdichter und -komponist